O Liga Regional (ou Insular) do Maio de 2015-16 foi a epoca de Associação Regional de Futebol do Maio (ARFM), competição de futebol.  O número de clubes de temporada foi sete e primeira temporada com dois divisões.  Quatros noves clubs participaram na temporada incluindo de Cruzeiro, Figueirense de Figueira da Horta, Miramar e Real Marítimo de Cascabulho.

O campeão do torneio foi o Académico/83 conqustou o seito título é jogar em Campeonato Cabo-Verdiano de Futebol de 2016.

Clubes

Primeira Divisão
Académica da Calheta
Académico/83
Barreirense
Beira-Mar
Morrerense
Onze Unidos
Santana

Segunda Divisão
 Cruzeiro
 Figueirense - Figueira da Horta
 Miramar
 Real Marítimo - Cascabulho

Resumo da Temporada
A edição 2015-16 da Campeonato Regional (ou Insular) teve o Académico/83.

Classificação Final

Primeira Divisão

Segunda Divisåo
1a: Real Marítimo

Jogos

Evolução dos posições

Estatísticas
Melhor vitória::
Melhor vitória na casa: Bairrerense 1 - 7 Académico 83 (7 de maio)
Melhores diferências nas gols: Académica Calheta 6 - 0 Santana (31 de janeiro)

Ligações externas 
 http://www.fcf.cv/pt/
Associação Regional do Maio de Futebol á site de FCF
 

Temporadas da Liga Insular do Maio